

Persone
 Andrés Prieto (1928-2022) – calciatore cileno, di ruolo attaccante
 Andrés Alcántara Prieto (1991) – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Andrés Tomás Prieto Albert (1993) – calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 Antonio Prieto (1926-2011) – attore e cantante cileno
 Bruno Piñatares Prieto (1990) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Carlos Miguel Prieto (1965) – direttore d'orchestra e direttore artistico messicano naturalizzato statunitense
 Carlos Prieto (1980) – pallamanista spagnolo
 Celestino Prieto (1961) – ex ciclista su strada spagnolo
 Cristian Ceballos Prieto (1992) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 David Prieto (1983) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore 
 Derik Osede Prieto (1993) – calciatore spagnolo di origini nigeriane, di ruolo difensore
 Francisco Prieto (1983) – calciatore cileno, di ruolo portiere
 Ignacio Prieto (1943) – ex calciatore cileno, di ruolo difensore
 Ignacio Walker Prieto (1956) – politico cileno
 Indalecio Prieto Tuero (1883-1962) – politico spagnolo
 José Joaquín Prieto (1786-1854) – generale e politico cileno
 José María Amorrortu Prieto (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo di ruolo centrocampista
 José Miguel Prieto (1971) – ex calciatore spagnolo
 Juan Antonio Prieto (1969) – ex atleta paralimpico spagnolo 
 Juan Carlos Prieto (1971) – ex atleta paralimpico spagnolo, fratello di Juan Antonio 
 Julio Prieto (1960) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Leo Prieto (1920-2009) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo filippino
 Líber Daniel Quiñones Prieto (1985) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Luis Prieto (1970) – regista spagnolo
 Manuel Bulnes Prieto (1799-1866) – generale e politico cileno
 Manuel García Prieto (1859-1938) – politico spagnolo
 Mauricio Prieto (1987) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Max Prieto – (1919-1998) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Nicolás Prieto (1992) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Pablo Domínguez Prieto (1966-2009) – presbitero, filosofo e teologo spagnolo
 Paulina Prieto (1994) – pallavolista portoricana
 Rafael Reyes Prieto (1849-1921) – politico colombiano
 Richard Prieto (1997) – calciatore paraguaiano, di ruolo centrocampista
 Roberto Luis Fresnedoso Prieto, noto come Roberto (1973) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Rodrigo Prieto (1965) – direttore della fotografia messicano
 Ronaldo Prieto, propr. Ronaldo De Jesús Prieto Ramírez (1997) – calciatore messicano
 Sebastián Prieto (1975) – allenatore di tennis ed ex tennista argentino
 Sofía Toro Prieto-Puga (1990) – velista spagnola
 Xabier Prieto, detto Xabi (1983) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Yago Fernández Prieto (1988) – calciatore portoghese, di ruolo difensore

Pagine correlate
 Luis Prieto

Altro
 Cerro Prieto, in italiano Collina scura – edificio vulcanico della Bassa California, Messico